Devil’s Backbone (engl. für „Teufels Rückgrat“) steht für:

 Devil’s Backbone Open Space, ein Schutzgebiet im Bundesstaat Colorado, Vereinigte Staaten
 The Devil’s Backbone, einen spanisch-mexikanischen Horrorfilm aus dem Jahr 2001
 Schlacht von Devil’s Backbone, eine Schlacht im Jahr 1863 in den Ouachita Mountains